est la formule brute de plusieurs isomères.

 thioindigo, numéro CAS 
 2-(1,3-benzodithiol-2-ylidène)-1H-indène-1,3(2H)-dione, numéro CAS